Calla steht für:

 die Pflanzenart Calla palustris, siehe Drachenwurz
 Trivialname einiger Pflanzen aus der Gattung der Zantedeschien
 Calla (Band), US-amerikanische Rockband

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Calla (Kalifornien), im San Joaquin County
 Calla (Ohio), im Mahoning County

Personen:
 Cécile Calla (* 1977), französische Journalistin
 François-Etienne Calla (1760–1835/36), französischer Mechaniker

Siehe auch:
 Cala
 Callà
 Kalla